Manzanilla amarga es un nombre en común usado en botánica y puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus, planta anual de flor parecida a la manzanilla;
 el nombre común de la planta Artemisia alba;
 el nombre común de la planta Chamaemelum nobile, hierba perenne cuyos tallo y flor se pueden usar para infusiones;
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas;
 el nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus;
 el nombre común de la planta '''Santolina rosmarinifolia.